Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1928 werd op 4 en 5 februari in het Eisstadion te Davos gehouden.

Titelverdediger was Bernt Evensen, die in het Ratina in Tampere wereldkampioen was geworden. Dit was het eerste kampioenschap waarbij de resultaten van de afstanden werden teruggerekend naar een 500 meter tijd, de regel dat de winnaar van drie afstanden kampioen werd bleef bestaan. Clas Thunberg won zijn derde titel.

Eindklassement 

 * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1928
Langebaanschaatsen in 1928
Schaatsen in Zwitserland
Sport in Davos
Schaatsen